Reichold ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Reichold, deutsche Philosophin
 Günther Reichold (* 1965), deutscher Fußballtorhüter und -trainer
 Heinrich Reichold (1930–1979), deutscher Politiker, MdB
 Herman Reichold (* 1959), deutscher Künstler
 Hermann Reichold (* 1955), deutscher Jurist und Hochschullehrer für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Wirtschaftsrecht
 Johann Edmund Reichold (1838–1902), deutscher Jurist und Politiker
 Klaus Reichold (* 1963), deutscher Kulturhistoriker, Autor und Lektor
 Thomas Reichold (* 1970), deutscher DJ und Produzent, siehe Tom Novy

Siehe auch:
 Reichhold